Marek Szerszyński (ur. 1960) – polski kolarz szosowy
 Marek Szerszyński (zm. 2022) – polski gitarzysta basowy, członek zespołu Kasa Chorych